

Unité militaire 
 Delta Force, unité des forces spéciales appartenant à l'US Army

Cinéma 
 Delta Force est une série de films :
 Delta Force, film de 1986 réalisé par Menahem Golan
 Delta Force 2: The Colombian Connection, film de 1990, suite du précédent, réalisé par Aaron Norris
 Delta Force 3, film de 1991, suite du précédent, réalisé par Sam Firstenberg

Jeux vidéo 
 Delta Force, jeu vidéo sorti en 1998